Федермессер — фамилия:

 Федермессер, Анна Константиновна (род. 1977) — президент Фонда помощи хосписам «Вера».
 Федермессер, Виталий Александрович (1940—2008) — российский государственный и общественный деятель, предприниматель.

См. также 
 Культура Федермессер — археологическая культура, относящаяся к периоду 9800 — 8800 годам до н. э.